Сьюзан Кристина фон Зальца (, в браке Олмстед, ; род. 13 января 1944, Сан-Франциско, США) — американская пловчиха, трёхкратная чемпионка летних Олимпийских игр 1960 года, пятикратная чемпионка Панамериканских игр 1959 года.

Биография 
Сьюзан Кристина фон Зальца родилась в 1944 году в Сан-Франциско. Её дед был выходцем из знатной шведской семьи, и Крис носила титул «баронесса фон Зальца». В 1958 году спортивный журнал Sports Illustrated назвал 14-летнюю спортсменку лучшей пловчихой США. В 1959 году она завоевала пять золотых медалей на Панамериканских играх. На летних Олимпийских играх 1960 года победила на дистанции 400 м вольным стилем. Также в составе сборной США победила в эстафетах 4×100 м вольным стилем и комбинированной 4×100 м. Завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м вольным стилем, уступив австралийке Дон Фрейзер. Установила 4 мировых рекорда и 32 американских рекорда в плавании.

После Олимпийских игр 1960 года Зальца на следующий год завершила карьеру в спорте. Она закончила Стэнфордский университет по направлению история Азии. Здесь она познакомилась с будущим мужем. В браке родились двое сыновей. Работала тренером в различных странах, в том числе на Филиппинах, во Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре, Гонконге и на Тайване. Была помощником тренера женской команды по плаванию на летних Олимпийских играх 1968 года. В течение 30 лет работала инженером в IBM. 

В 1966 году фон Зальца была включена в Зал Славы мирового плавания.

Примечания 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы Панамериканских игр по плаванию
Рекордсмены мира в плавании
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Выпускники Стэнфордского университета